Санта Хертрудис има више значења:

 Санта Хертрудис (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Хертрудис (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Хертрудис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Хертрудис (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Хертрудис (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Хертрудис (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Хертрудис (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Хертрудис (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Хертрудис (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Хертрудис (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хертрудис (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хертрудис (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хертрудис (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хертрудис (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Хертрудис (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Хертрудис (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Хертрудис (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Хертрудис, Ла Асијенда (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Хертрудис (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Хертрудис (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Хертрудис (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Хертрудис, Тулес (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Хертрудис (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Хертрудис (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Хертрудис (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Хертрудис, Санта Тула (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Хертрудис (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Хертрудис (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Хертрудис, Ла Колонија (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Хертрудис, Колонија Санта Хертрудис (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Хертрудис (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Хертрудис (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис, Санта Круз (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис, Ринкон де Кабаљос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хертрудис (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Хертрудис (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Хертрудис (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Хертрудис (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Хертрудис (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Санта Хертрудис (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Хертрудис (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Хертрудис (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Хертрудис (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Хертрудис (Виља Талеа де Кастро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Санта Хертрудис (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Хертрудис (Санта Хертрудис, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Хертрудис, Ел Пујол (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Хертрудис (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Хертрудис (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Хертрудис (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Хертрудис (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Хертрудис (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Хертрудис (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Хертрудис (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Хертрудис (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Хертрудис (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хертрудис (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хертрудис (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хертрудис (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хертрудис (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хертрудис (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хертрудис (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хертрудис (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хертрудис (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хертрудис (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хертрудис (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хертрудис (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хертрудис (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хертрудис (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хертрудис (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хертрудис (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хертрудис (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Хертрудис (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Хертрудис (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Хертрудис (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Хертрудис (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Хертрудис (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Хертрудис, Ла Викторија (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику